Le terme Dila peut désigner : 
 la confrérie soufie de Dila, au Maroc,
 la ville de Dila, en Éthiopie,
 la Direction de l'information légale et administrative (DILA), en France.